Le JK Nõmme Kalju est un club estonien de football basé à Nõmme, dans la banlieue sud de Tallinn. Fondé en 1923, il est recréé en 1997 sur la base d'équipes jouant dans la banlieue sud de Tallinn.

Histoire

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat d'Estonie :
 Champion : 2012 et 2018.
 Vice-champion : 2011 et 2013.

 Coupe d'Estonie :
 Vainqueur : 2015.
 Finaliste : 2013, 2019 et 2022.

 Supercoupe d'Estonie :
 Vainqueur : 2019.
 Finaliste : 2013 et 2016.

Bilan européen 
Légende

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Notes et références

Liens externes 
 
 

Nõmme Kalju, JK
Nõmme Kalju, JK